Chameza kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chameza (kommun i Colombia), Casanare, 
 Chámeza, ort, Casanare,